Moi à ton âge, est une série d'animation créé par France Télévisions de 52 épisodes de 13 minutes, produite par Monello Productions et réalisé par Mathieu Gouriou. Elle est diffusée sur France 4 dans l'émission Okoo.

Résumé 
Paul a 10 ans et est un garçon comme les autres, sauf que dès que quelqu’un prononce : « Moi à ton âge », Paul est propulsé à l’époque où son interlocuteur avait 10 ans. Et pour revenir dans le présent il doit aider sa famille dans l'époque en question (années 1950 pour ses grands parents ou années 1980 pour ses parents). Mais sa vision d'enfant de 10 ans du  lui fait vivre de drôles d'aventures.

Casting 
 Paul (VF Julien Crampon)
 Albert, le papa de Paul (VF Emmanuel Curtil)
 Primerose, la maman de Paul
 Maurice, le grand père paternelle de Paul
 Tony, le frère jumeaux de Maurice et le grand oncle de Paul
 Solange, la grand mère paternelle de Paul
 Lucette, la grand mère maternelle de Paul
 Yanissa, l'amie de Paul
 Matisse, le voisin
 Chloé, la petite sœur de Paul
 Athéna, la sœur de Primerose et la tante de Paul

Épisodes 
 Je n'avais pas de montre !
 Je ne dénonçais pas les autres !
 J'étais un vrai casse-cou !
 Je devais attendre une semaine entre deux épisodes !
 Je portais un uniforme 
 Je ne jouais pas aux jeux vidéos !
 Je choisissais bien ma bande !
 J'adorerais la poésie !
 Je tenais mes encouragements !
 Je trouvais toujours des solutions !
 Je partageais ma chambre !
 Je m'ennuyais jamais !
 ...

Notes et références

Liens externes 
 
 Lien IMDb
 Lien Allocine

Série télévisée française des années 2020
Série d'animation de France Télévisions
Série d'animation française
Série télévisée sur la famille
Série télévisée en français
Série télévisée pour la jeunesse